Tegina steht für:

 Tegina (Kroatien), eine Insel in Kroatien
 Tegina (Nigeria), eine Stadt in Nigeria